

Onomastica
Cataldo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Carlo Cataldo – storico, poeta e insegnante italiano
Dario Cataldo – ciclista italiano
Domenico Cataldo – arbitro e allenatore di calcio italiano
Francesco Antonio De Cataldo (1932-1990) – avvocato e politico italiano
Francesco Cataldo – attore, doppiatore, conduttore radiofonico italiano
Giancarlo De Cataldo (1956) – magistrato, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano
Giuseppe Cataldo – prete e missionario italiano
Giusi Cataldo – attrice e regista italiana
Nicola Cataldo – politico italiano

Altro
Cataldo – cosca della 'ndrangheta

Pagine correlate
Di Cataldo
San Cataldo (disambigua)